Александр Гивич Пашковский (23 июля 1964, Самтредиа — 16 февраля 2011, Москва) — российский киноактёр.

Биография 
Александр Пашковский родился 23 июля 1964 года. В 1993 году окончил Московский государственный университет культуры и искусств (актёрская мастерская Г. А. Калашниковой). Сыграл большое количество эпизодических ролей, в основном отрицательных персонажей. В 1993 году сыграл эпизодическую роль французского солдата в английском сериале «Приключения королевского стрелка Шарпа». В 5 фильмах играл Берию.

Скоропостижно скончался на 47-м году жизни в Москве 16 февраля 2011 года от ишемической болезни сердца. Похоронен на Аллее славы Мариупольского кладбища в Таганроге.

Фильмография 
  — Троцкий — Берия (роль озвучивал А. Карапетян)
  — Свистун
  — Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина — старшина Песков
  — Воровка — Михаил Байдин
  — ДМБ-003 — начмед
  — ДМБ-004 — начмед
  — ДМБ: Снова в бою — начмед
  — Сдвинутый — Носков
  — Белое золото — директор детсада
  — Оптический обман — бармен
  — Оперативный псевдоним
  — Чай, кофе, потанцуем… — дядя Вики
  — Любовь моя
  — Студенты - Фикусов
  — Одиночество любви
  — Русский перевод — подполковник Рябов
  — Счастливы вместе — участковый в пансионате «Старая чушка»
  — Агония страха
  — Святое дело
  — Бешеная — главврач
  — Очень русский детектив — хозяин собаки
  — Новогодняя засада — полковник
  — Приговор — военный врач
  — Шальной ангел — Алексей Петрович
 2008 — Знахарь — главврач психиатрической клиники 
  — Паутина 3
  — Победный ветер, ясный день — Мюрисепп
  — Высший пилотаж — Кириленко
  — Город соблазнов — Героин
  — Двойная пропажа — сосед Патрикеева
  — Отстал от кортежа — водитель такси
  — Адвокатессы — Мамонтов Руслан Аркадьевич, следователь
  — Анжелика — криминальный делец
  — «Алиби» на двоих — Николай Иванович Нечипоренко, охранник в театре
  — Золотые — отец Вики

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте Кино-Театр.

Похороненные в Таганроге